El término Vagabond (vagabundo, en inglés) puede hacer referencia a:

 The Vagabond, película de Charlie Chaplin de 1916; 
 Vagabond; manga de Takehiko Inoue;
 Vagabond, grupo de rock danés;
 Vagabond, serie de televisión surcoreana.